

Osoby 
 Eli Alalluf
 Eli Ben-Dahan
 Eli Ben-Menachem
 Eli Kohen (ur. 1949)
 Eli Kohen (ur. 1972)

Muzyka 
 Eli – album Varius Manx
 Eli – album Jana Akkermana
 „Eli lama sabachtani” – utwór zespołu Wilki z wydanego w 1992 albumu Wilki

Inne 
 ELI – Extreme Light Infrastructure
 Eli EV – amerykański producent elektrycznych mikrosamochodów
 ELI – kod IATA portu lotniczego Elim
 Eli – popularne imię hebrajskie
 Eli – przezwisko studenta Uniwersytetu Yale (od fundatora, Elihu Yale’a)
 Eli – izraelska osada na Zachodnim Brzegu
 Eli – amerykański horror z 2019 roku
 eli – kod ISO 639-3 dla języka nding
 Eli, Eli, lema sabachthani? – zdanie wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu

Zobacz też 
 Elli